Открытый чемпионат Буш-дю-Рона 2017 — 25-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Марсель, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 20 по 26 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Ник Кирьос
 Парный турнир —  Майкл Винус /  Мате Павич

Общая информация 
Первым сеяным в одиночных соревнованиях стал единственный теннисист на турнире из топ-10 Гаэль Монфис (№ 10 в мире на тот момент). Монфис в четвертьфинале проиграл ещё одному французскому теннисисту Ришару Гаске, сеяному под шестым номером. Прошлогодний чемпион Ник Кирьос защищал свой титул в качестве третьего номера посева и проиграл в полуфинале второму сеяному Жо-Вильфриду Тсонга. В финале в итоге встретились два французских теннисиста: Жо-Вильфрид Тсонга и Люка Пуй и по его итогу Тсонга смог выиграть в третий раз в карьере титул в Марселе (до этого он побеждал в 2009 и 2013 годах). В основном турнире приняли участие три представителя России: лучшего результата добился Даниил Медведев, который вышел в четвертьфинал и уступил там Люке Пую.

В парном турнире победу одержали также французы Жюльен Беннето и Николя Маю, которые изначально были посеяны под первым номером. Для Беннето этот титул стал третьим в Марселе (до этого он побеждал в 2010 и 2014 годах с разными партнёрами). Маю второй раз победил на местном турнире (до этого в 2012 году). Прошлогодние чемпионы Майкл Винус и Мате Павич не защищали свой титул, однако Павич принял участие в соревнованиях и в паре с Александром Пейей и дошёл до четвертьфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жо-Вильфрид Тсонга обыграл  Люку Пуя со счётом 6–4, 6–4.
 Тсонга выиграл 2-й одиночный титул и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пуй сыграл 1-й одиночный финал и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Жюльен Беннето /  Николя Маю обыграли  Доминика Инглота /  Робина Хасе со счётом 6–4, 6–7(9), [10–5].
 Беннето выиграл 1-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маю выиграл 1-й парный титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона

 Мировой тур ATP 2017
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Спорт во Франции в 2017 году
Февраль 2017 года
2017